I Found U – singolo di Axwell del 2007
 I Found You – singolo dei The Wanted del 2012
 I Found You – singolo di Nontanun Anchuleepradit del 2017
 I Found You – singolo di Benny Blanco e Calvin Harris del 2018